

Patronyme
Boland est un patronyme porté notamment par :

 Eddie Boland (1883-1935), acteur américain ;
 Francy Boland (1929-2005), musicien de jazz ;
 Jason Boland, guitariste et chanteur du groupe de musique country Jason Boland & The Stragglers ;
 John Boland (1913-1976), auteur britannique de roman policier et de science-fiction ;
 John Pius Boland (1870-1958), politicien nationaliste irlandais ;
 Katie Boland (née en 1988), actrice canadienne ;
 Mary Boland (1880-1965), actrice américaine.

Toponyme
 Boland est une région du Cap-Occidental de l'Afrique du Sud.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme